Кол () — река, протекающая по территории канадских провинций Юкон и Британская Колумбия, один из крупнейших притоков реки Лиард. Длина реки — 79 км.

Берега реки заселены в основном местными жителями. Река, полная рыбой, является основой жизнедеятельности обитателей края.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Лиарда
Реки Британской Колумбии
Реки Территории Юкон